Lucio V. Mansilla puede referirse a:

 Lucio V. Mansilla (1831-1913), militar, escritorio, político, periodista y diplomático argentino;
 Lucio V. Mansilla, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina;
 General Lucio V. Mansilla, localidad de la Provincia de Formosa, Argentina;
 Estación Lucio V. Mansilla, estación de ferrocarril en Lucio V. Mansilla, Córdoba, Argentina;